Atwood ist der Familienname folgender Personen:

 Charles B. Atwood (1849–1895), US-amerikanischer Architekt
 Colleen Atwood (* 1948), US-amerikanische Kostümbildnerin
 David Atwood (1815–1889), US-amerikanischer Politiker
 Duncan Atwood (* 1955), US-amerikanischer Speerwerfer
 Eden Atwood (* 1969), US-amerikanische Jazzsängerin, Schauspielerin und Fürsprecherin für die Bürgerrechte intersexueller Menschen
 Frank Atwood (1956–2022), US-amerikanischer Kindermörder
 George Atwood (1745–1807), englischer Physiker
 Harrison Henry Atwood (1863–1954), US-amerikanischer Politiker
 J. Brian Atwood (* 1942), US-amerikanischer Regierungsbeamter und Hochschullehrer
 Margaret Atwood (* 1939), kanadische Schriftstellerin
 Mary Anne Atwood (1817–1910), englische alchemistische Autorin
 Nathaniel E. Atwood (1807–1886), US-amerikanischer Ichthyologe und Politiker
 Susie Atwood (* 1953), US-amerikanische Schwimmerin
 Wallace W. Atwood (1872–1949), US-amerikanischer Geograph, Geologe und Hochschulpräsident
 William B. Atwood, US-amerikanischer Physiker

Orte in Kanada:
 Atwood (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Atwood (Alabama), im Franklin County
 Atwood (Arkansas), im Howard County
 Atwood (Colorado), im Logan County
 Atwood (Illinois), im Douglas County
 Atwood (Indiana), im Kosciusko County
 Atwood (Iowa), im Keokuk County
 Atwood (Kalifornien), im Orange County
 Atwood (Kansas), im Rawlins County
 Atwood (Kentucky), im Kenton County
 Atwood (Michigan), im Antrim County
 Atwood (Minnesota), im Hennepin County
 Atwood (Nevada), im Nye County – nicht mehr existent
 Atwood (New York), im Ulster County
 Atwood (North Carolina), im Forsyth County
 Atwood (Ohio), im Carroll County – nicht mehr existent
 Atwood (Oklahoma), im Hughes County
 Atwood (Pennsylvania), im Armstrong County
 Atwood (Tennessee), im Carroll County
 Atwood (Utah), im Salt Lake County
 Atwood (Virginia), im Patrick County – nicht mehr existent
 Atwood (Washington), im Grant County
 Atwood (West Virginia), im Tyler County
 Atwood (Wisconsin), im Clark County
 Atwood Acres, im Forsyth County, North Carolina
 Atwood Addition, im Salt Lake County, Utah
 Atwood Cove, im Carroll County, Ohio
 Atwood Crossing, im Carroll County, Ohio
 Atwood Estates, im Winnebago County, Illinois
 Atwood Park Estates, im Winnebago County, Illinois
 Atwood Pines, im Carroll County, Ohio
 Atwood Valley, im Carroll County, Ohio
 Atwood Village, im Carroll County, Ohio

Sonstiges:
 Atwood (Mondkrater)
 Atwood Branch, Fließgewässer im Lawrence County, Alabama
 Atwood Drain, Fließgewässer im Lenawee County, Michigan
 Atwood Swamp, See im Litchfield County, Connecticut
 Atwood Mine, Mine im Hidalgo County, New Mexico
 Atwood Mines, Mine im Livingston County, Kentucky
 Atwood Oil Field, Ölfeld im Taylor County, Texas
 Atwood Lake Park, Park im Tuscarawas County, Ohio
 Atwood Stadium, Stadion und Park im Genesee County, Michigan
 Mount Atwood

Siehe auch:
 Atwood Lake
 Atwood Pond
 Atwood Township
 Attwood